Перенка:

 Перенка — деревня в Смоленской области России, в Рославльском районе.
 Перенка (приток Желчи) — река в России, протекает в Псковской области.
 Перенка (приток Остра) — река в России, протекает в Смоленской области.